Różowe – grupa roślin w zależności od ujęcia systematycznego stanowiąca takson określonej rangi systematycznej lub klad spokrewnionych (pochodzących od wspólnego przodka) roślin w kladogramie taksonomii filogenetycznej. W pierwszym wypadku grupa ta umieszczana była w randze podklasy (Rosidae Takht.) m.in. w systemie Cronquista (1981), Takhtajana (1997) i Reveala (1999 i 2007). W systemie APG I (1998) mianem różowych (rosids) określony został klad, który w miarę poznawania powiązań filogenetycznych był później precyzowany przez system APG II i na Angiosperm Phylogeny Website. Współcześnie za różowe uważa się rośliny mające wspólnego przodka, którego najbliższymi krewnymi (kladem siostrzanym) są winoroślowce (Vitales). W systemie Ruggiero i in. (2015) różowe wraz z winoroślowcami tworzą nadrząd różopodobne Rosanae.

Synapomorficzne cechy tej grupy to: wydłużony zalążek, zduplikowany genom, dysunkcyjny gen infA w DNA chloroplastydowym oraz brak mitochondrialnego intronu coxII.i3. Należą tu rośliny o zdrewniałych łodygach (drzewa i krzewy), rośliny zielne. Należy do niej 16 rzędów roślin okrytonasiennych.

Różowe (Rosoideae) to także nazwa podrodziny różowatych.

Morfologia 
 Liście Blaszki całe lub podzielone (często pierzastozłożone).
 Kwiaty Mają okwiat zróżnicowany na kielich i koronę, czasem okwiat jest pojedynczy lub zanika. Korona prawie zawsze jest wolnopłatkowa. U form prymitywnych przeważają kwiaty promieniste, często są grzbieciste, co jest związane z owadopylnością. Wiele roślin ma miodniki, często w postaci krążka u podstawy słupka.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna różowych na tle dwuliściennych właściwych (eudicots)

 Podział na rzędy i relacja filogenetyczna różowych
Kladogram na podstawie zaktualizowanego na podstawie APweb systemu APG III (2009). Dwa główne klady opisane tu w ślad za APweb jako Fabidae i Malvidae w systemach APG I i II opisywane były odpowiednio jako różowe właściwe I i II (eurosids I i II, ew. rosids I i II).

 Podział według systemu Takhtajana (1997)
 Nadrząd: Celastranae Takht. 
 Rząd: Aquifoliales Senft – ostrokrzewowce
 Rząd: Brexiales Lindl.
 Rząd: Celastrales Baskerville – dławiszowce
 Rząd: Corynocarpales Takht.
 Rząd: Parnassiales Nakai
 Rząd: Salvadorales R. Dahlgren ex Reveal
 Nadrząd : Fabanae R. Dahlgren ex Reveal 
 Rząd: Fabales Bromhead - bobowce
 Nadrząd: Geranianae Thorne ex Reveal 
 Rząd: Balsaminales Lindl. – niecierpkowce
 Rząd: Geraniales Dumort. - bodziszkowce
 Rząd: Linales Baskerville – lnowce
 Rząd: Polygalales Dumort. – krzyżownicowce
 Rząd: Vochysiales Dumort.
 Nadrząd: Myrtanae Takht. 
 Rząd: Myrtales Rchb. – mirtowce
 Nadrząd: Podostemanae R. Dahlgren ex Reveal 
 Rząd: Gunnerales Takht. ex Reveal – parzeplinowce
 Rząd: Haloragales Bromhead 
 Rząd: Podostemales Lindl. - zasennikowce
 Nadrząd: Proteanae Takht. 
 Rząd: Proteales Dumort. - srebrnikowce
 Nadrząd: Rhamnanae Takht. ex Reveal
 Rząd: Elaeagnales Bromhead - oliwnikowce
 Rząd: Rhamnales Dumort. - szakłakowce
 Nadrząd: Rhizophoranae Takht. ex Reveal & Doweld
 Rząd: Rhizophorales Tiegh. ex Reveal - namorzyńcowce, korzeniarowce
 Nadrząd: Rosanae Takht.
 Rząd: Rosales Perleb - różowce
 Nadrząd: Rutanae Takht.
 Rząd: Burserales Baskerville 
 Rząd: Connarales Takht. ex Reveal 
 Rząd: Coriariales Lindl. 
 Rząd: Limnanthales Nakai 
 Rząd: Rutales Perleb - rutowce
 Rząd: Sabiales Takht. 
 Rząd: Sapindales Dumort. - mydleńcowce
 Rząd: Tropaeolales Takht. ex Reveal - nasturcjowce
 Nadrząd: Santalanae Thorne ex Reveal
 Rząd: Medusandrales Brenan 
 Rząd: Santalales Dumort. - sandałowce
 Nadrząd: Saxifraganae Reveal
 Rząd: Cephalotales Nakai 
 Rząd: Crossosomatales Takht. ex Reveal 
 Rząd: Cunoniales Hutch. 
 Rząd: Francoales Takht. 
 Rząd: Greyiales Takht. 
 Rząd: Saxifragales Dumort. - skalnicowce
 Nadrząd: Vitanae Takht. ex Reveal
 Rząd: Vitales Reveal - winoroślowce

Przypisy 

Okrytonasienne